Гершензон:
 Гершензон Злата Сергіївна (* 1939) — український ентомолог, доктор біологічних наук.
 Гершензон Михайло Осипович — російський літератор-пушкінознавець, батько Гершензона С. М.
 Гершензон Мойше Янкелевич (Мойсей) (* 18 липня 1903, Черняхів — † 16 квітня 1943) єврейський драматург і актор.
 Гершензон Сергій Михайлович (1906 — 1998) — радянський генетик, академік НАН України, Герой Соціалістичної Праці.
 Гершензон Дмитро Лазаревич (1956) — український композитор, співак, учасник гурту «Світязь»
Єврейські прізвища